Szabolcs, magyar férfikeresztnév
 Szabolcs (10. század) honfoglaló magyar vezér
 Szabolcs, község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
 Szabolcs vármegye, egykori vármegye
 Szabolcs-Szatmár megye, megye 1950 és 1990 között
 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, az előbbi elnevezése 1990 óta
 Drávaszabolcs, község Baranya megyében
 Mecsekszabolcs, 1947 óta Pécshez tartozó egykori község
 Mezőszabolcs, település Romániában, Bihar megyében
 Pusztaszabolcs, város Fejér megyében
 Vágszabolcs, Trencsénhez csatolt egykori község Szlovákiában, a Trencséni kerületben